Dicken kan syfta på

 Dicken (handbollsklubb) – en handbollsförening i Helsingfors
 Dicken Berg – ett berg i Österrike